Muziek
 David Albert Cook, artiestennaam David Essex (1947), Brits zanger
 David Cook (countryzanger), David L. Cook (1968), christelijk countryzanger en komiek
 David Cook (popzanger) (1982), Amerikaans zanger, winnaar van American Idol
David Cook (album), album uit 2008 van bovenstaande zanger

Sport en spel
 David Cook (cricketspeler) (1936), voormalig Engels cricketspeler
 David Cook (wielrenner), Brits wielrenner tijdens Olympische Spelen in 1992
 David Cook (autocoureur) (1975), Brits autocoureur
 David Cook (spelontwerper), schrijver en ontwerper van rollenspel-games

Literatuur en publicaties
 David Cook (literatuurcriticus) (1929-2003), Brits deskundige van Oost-Afrikaanse literatuur
 David Cook (schrijver) (1940), Brits auteur en tv-presentator
 David Cook (uitgever), David C. Cook, een non-profit christelijk uitgever in Colorado Springs

Overig
 David Cook (politicus) (1944-2020), Iers politicus van de Alliance Party of Northern Ireland
 David Cook (jurist), David J. Cook (1840/2-1907), jurist bij American Old West met 3.000 arresten op zijn naam
 David Cook (ethicus), Brits ethicus
 David Cook (acteur)